Schleinitz steht für:
 Schleinitz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schleinitz (Adelsgeschlecht), meißnisches Uradelsgeschlecht

Schleinitz ist der Name folgender 

Orte:
 Schleinitz (Meineweh), Ortsteil der Gemeinde Meineweh bei Naumburg (Saale) in Sachsen-Anhalt
 Schleinitz, Ortsteil von Leuben-Schleinitz, heute zu Nossen in Sachsen
 Schleinitz, deutscher Name der Gemeinde Hoče-Slivnica in Slowenien

geografischer Objekte:
 Schleinitz (Schobergruppe), ein Berg in der Schobergruppe ()
 Schleinitz-Gebirge, Bergkette auf der Insel Neuirland, Papua-Neuguinea
 Schleinitz, rechter Nebenfluss der Schmida in Niederösterreich, siehe Schleinzbach

Siehe auch:
 Burgschleinitz-Kühnring
 Schleinitzweg